Лома дел Манантијал има више значења:

 Лома дел Манантијал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Манантијал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику